El Foro de Marcas Renombradas Españolas, abreviado, FMRE, es una asociación fundada en 1999 entre la Administración Pública de España y una serie de empresas de renombre con marcas españoles, o al menos cuya imagen es española.

Objetivos
El objetivo de esta alianza es potenciar y defender las marcas españolas en los mercados internacionales.

El foro también trata de ser el interlocutor de referencia de las marcas para con los medios de comunicación, la administración o el mundo de los negocios.

El foro ofrece asesoramiento jurídico y económico fiscal para las empresas con una marcada política de expansión internacional.

Participación del Estado
Las instituciones públicas que forman parte de esta iniciativa son:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Instituto Español de Comercio Exterior
Oficina Española de Patentes y Marcas

Embajadores honorarios 
Esta distinción tiene como finalidad el reconocimiento público de personas, físicas o jurídicas, y de nacionalidad española, y que hayan contribuido significativamente a la generación y al fortalecimiento de una imagen positiva de España en el exterior. Algunos de los embajadores honorarios de los últimos años han sido Rafael Nadal, Emilio Botín, Pau Gasol, Plácido Domingo, Santiago Calatrava, Javier Solana, Seve Ballesteros, Amancio Ortega, Ferrán Adriá, Juan Antonio Samaranch o Pedro Almodóvar,  Ana Botín, Carolina Marín, Francisco Mojica, Isabel Coixet y José Luis Bonet; y entre las personas jurídicas, LaLiga, la ONCE y Paradores.

Marcas pertenecientes 
Algunas de las marcas miembro son Zara, Freixenet, Licor 43, Banco Santander, BBVA, Repsol, El Corte Inglés, Movistar, NH Hoteles, Real Madrid o F.C. Barcelona.

Referencias

Enlaces externos
Página web oficial

Empresas de España